El-Ittihad Alexandria, club egipci de futbol de la ciutat d'Alexandria
 Al-Ittihad Trípoli, club libi de futbol de la ciutat de Trípoli
 Al-Ittihad FC Jeddah, club saudita de futbol de la ciutat de Jeddah
 Al-Ittihad Alep, club sirià de futbol de la ciutat d'Alep
 Al-Ittihad Wad Medani, club sudanès de futbol de la ciutat de Wad Medani
 Al-Ittihad Nablus, club de futbol palestí
 Al-Ittihad antic nom de l'Al-Gharafa SC Doha, club qatarià de futbol de la ciutat de Doha 
 Ittihad Bnei Sakhnin o Ihoud Bnei Sakhnin FC, club de futbol israelià de la ciutat de Sakhnin
 Al-Itihhad al-Islamiya, organització islamista de Somàlia